Sokratova smrt () je neoklasicistična oljna slika francoskega slikarja Jacques-Louis Davida iz leta 1787, hrani jo Metropolitanski muzej umetnosti v New Yorku. Prikazuje Sokratovo smrt, kot jo je opisal Platon v delu Phaidon.

Dela Jacquesa-Louisa Davida
Dela leta 1787
Sokrat